Никола́й Ко́тов:
 
 Котов, Николай Иванович (1918—1985) — младший лейтенант Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Котов, Николай Яковлевич (1893—1938) — российский революционер, советский комдив.